

Sigle 

 EKF – European Karate Federation
 EKF – European Kendo Federation